Фокбек () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Рендсбург-Экернфёрде. Подчиняется управлению Фокбек.  Население составляет 6234 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,65 км². Официальный код  —  01 0 58 054.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна